Jutte kan verwijzen naar:
 Jan Jutte (1953), Nederlands kunstenaar
 Jacques Jutte (1930), Nederlands kunstenaar
 Jutte (wapen) of jitte, in het verleden in gebruik bij de Japanse politie 
 Benaming voor een politieagent